Yongjinglong is een geslacht van plantenetende dinosauriërs, behorend tot de groep van de Titanosauriformes, dat tijdens het vroege Krijt leefde in het gebied van de huidige Volksrepubliek China. De enige benoemde soort is Yongjinglong datangi.

Vondst en naamgeving
In 2008 vonden Li Daqing en You Hailu nabij Zhongpu in Gansu het skelet van een sauropode. Dit werd geborgen en geprepareerd door Wang Tao.

In 2014 benoemden en beschreven Li, You, Li Liguo en Peter Dodson de typesoort Yongjinglong datangi. De geslachtsnaam is afgeleid van Yongjing, een oude nabijgelegen prefectuur, en het Chinees long, "draak". De soortaanduiding eert paleontoloog Tang Zhilu en is meteen een toespeling op de Tangdynastie die het vondstgebied veroverde.

Het holotype, GSGM ZH(08)-04 is gevonden in een laag van de Hekougroep in het Lanzhou-Minhebekken die lastig te dateren is maar behoort tot het Onder-Krijt. Het bestaat uit drie tanden, een halswervel, zeven ruggenwervels, een linkerschoudergordel, een rechterellepijp en een rechterspaakbeen. Het betreft een jongvolwassen individu. De fossielen maken deel uit van de collectie van het Gansu Geological Museum.

Beschrijving
Yongjinglong is een middelgrote sauropode. De lichaamslengte van het holotype is ongeveer twaalf meter.

De beschrijvers wisten enkele onderscheidende kenmerken vast te stellen. De premaxillaire tanden zijn lang en lepelvormig. De halswervels en voorste ruggenwervels hebben grote en diepe pleurocoelen die de hele zijkanten beslaan. De richels op de zijkanten van de middelste ruggenwervels vormen een patroon gelijkend op een "XI", met de "X" vooraan. De doornuitsteeksels op de middelste ruggenwervels zijn laag en ongevorkt en vormen met de achterste gewrichtsuitsteeksels een omhoog gerichte driehoekige plaat. Het schouderblad is extreem lang met een uitzonderlijk rechte voorrand en achterrand.

Fylogenie
Yongjinglong is in de Titanosauria geplaatst. Een cladistische analyse had als uitkomst dat het een lid was van de Somphospondyli als zustersoort van Opisthocoelicaudia.

Een mogelijke stamboom toont het volgende kladogram:

Literatuur
Li L-G, Li D-Q, You H-L, Dodson, P., 2014, "A New Titanosaurian Sauropod from the Hekou Group (Lower Cretaceous) of the Lanzhou-Minhe Basin, Gansu Province, China", PLoS ONE 9(1): e85979. doi:10.1371/journal.pone.0085979

Sauropoda